

Televisie en film
 Don't Look Back (Heroes)
 Dont Look Back (1967), documentairefilm uit 1967 over Bob Dylan
 Don't Look Back (2014), een thriller uit 2014 onder regie van William Dickerson

Muziek
 Don't Look Back (The Temptations), single
 Don't Look Back (Boston), single en album
 Don't Look Back, van Bruce Springsteen
 Don't Look Back (Fine Young Cannibals)
 Don't Look Back, van Lucie Silvas
 Don't Look Back, van Lloyd Cole
 Don't Look Back (The Starlings)
 Don't Look Back (The Remains)